Nota - menor elemento constituinte da música
 Papel-moeda - dinheiro em sua forma impressa
 Nota fiscal - documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade
 Nota fiscal eletrônica - uma forma electrónica de nota fiscal
 Nota Fiscal Paulista - documentos fiscais eletrônicos ou manuais incentivados pelo Governo do Estado de São Paulo
 Nota de rodapé - anotação colocada ao pé de uma página de um livro, ou documento
 Nota escolar - graduação atribuída a um aluno após uma avaliação escolar
 Nota Sports Cars - fabricante de automóveis da Austrália
 Bilhete - pequena peça de correspondência